Duomyia är ett släkte av tvåvingar. Duomyia ingår i familjen bredmunsflugor.

Dottertaxa till Duomyia, i alfabetisk ordning 

 Duomyia acrogenea
 Duomyia adelaidae
 Duomyia ameniina
 Duomyia angustata
 Duomyia apicalis
 Duomyia argentata
 Duomyia aurantiaca
 Duomyia azurea
 Duomyia botulus
 Duomyia brevicornis
 Duomyia brevifurca
 Duomyia cancellata
 Duomyia capitalis
 Duomyia capnodes
 Duomyia chaetostigma
 Duomyia commonsi
 Duomyia convallis
 Duomyia curta
 Duomyia decora
 Duomyia dete
 Duomyia eremia
 Duomyia foliata
 Duomyia gigas
 Duomyia glebosa
 Duomyia hebes
 Duomyia howensis
 Duomyia hypene
 Duomyia iris
 Duomyia irregularis
 Duomyia lacunosa
 Duomyia latipilus
 Duomyia lonchaeina
 Duomyia longicauda
 Duomyia loxocerina
 Duomyia lutea
 Duomyia maculipennis
 Duomyia marginalis
 Duomyia mithrax
 Duomyia monteithi
 Duomyia montium
 Duomyia nigricosta
 Duomyia obscura
 Duomyia octoseta
 Duomyia pallipes
 Duomyia parallela
 Duomyia personata
 Duomyia picta
 Duomyia rasa
 Duomyia rudis
 Duomyia scintilla
 Duomyia scipio
 Duomyia scutellaris
 Duomyia sericea
 Duomyia serra
 Duomyia smaragdina
 Duomyia spinifemorata
 Duomyia testacea
 Duomyia thalassina
 Duomyia tomentosa
 Duomyia triquetra
 Duomyia umbrosa
 Duomyia uptoni
 Duomyia ustulata
 Duomyia viridaurea

Källor

Externa länkar 

Bredmunsflugor
Duomyia